Dannemarie ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Dannemarie (Doubs) im Département Doubs
 Dannemarie (Haut-Rhin) im Département Haut-Rhin
 Dannemarie (Yvelines) im Département Yvelines
 Dannemarie-sur-Crète im Département Doubs